3 miejscowości w Polsce:
 Dworzysk – osada w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Czarna Białostocka
 Dworzysk – osada w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Sidra
 Dworzysk – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sokółka